Llucià Oslé i Sáenz de Medrano (1880-1951), escultor català
 Miquel Oslé i Sáenz de Medrano (1879-1960), escultor català